Gildepoortje (Woerden)
Gildepoortje (Zierikzee)